Osoby o tym nazwisku:
 Hugon Kowarzyk – polski lekarz fizjopatolog
 Zofia Kowarzyk – polska lekarka, profesorka, nauczycielka akademicka